Хисар — шахристан, посад в городах Средней Азии

Хисар:
 Хисар — село в Болгарии;
 Хисар — округ в индийском штате Харьяна;
 Хисар — город в Индии, центр одноимённого округа.
 Хисар (футбольный клуб)
 Хисар, Ремзие (1902—1992) — турецкий учёный-химик.

См. также 
 Демир-Хисар
 Хисаря
 Гиссар